Николай Олейников:
 Олейников, Николай Макарович (1898—1937) — русский советский писатель, поэт и сценарист.
 Олейников, Николай Николаевич (1941—2005) — российский химик, член-корреспондент РАН.